Châtelaine peut faire référence à :

Toponyme 
 La Châtelaine, une ville du Jura en France.
 un château fort du Jura.
 un quartier de Vernier en Suisse.
 un passage de Nantes.

Œuvre d'art 
 La Châtelaine de Vergi, roman du XIIIe siècle
 La Petite Châtelaine, buste sculpté par Camille Claudel, 1892-1896 ;
 La Châtelaine de Shenstone, roman de Florence L. Barclay
 La Petite Châtelaine, film américain de Charles Miller, sorti en 1917.
 La Châtelaine, un téléfilm de Hansjörg Thurn de 2012

Divers 
 une  châtelaine, accessoire attaché à la ceinture et auquel on suspend des bijoux, des clefs, des étuis à aiguille ou des ciseaux
 Châtelaine, un magazine québécois